Астраха́нская у́лица — одна из первых улиц Тамбова.

Первоначально называлась Кузьминской, по ней проходила дорога в село Кузьмино-Гать. 16 марта 1938 года Кузьминская улица переименована в Астраханскую улицу, а 2 ноября 1963 года Астраханская стала называться улицей Антонова-Овсеенко в честь В. А. Антонова-Овсеенко. В декабре 2002 года снова стала называться Астраханской.

С 80—90-х годов в конце улицы построен микрорайон МЖК.

Объекты на улице 
 Бывший кинотеатр «Спутник»
 Школа № 30 (корпус 1)
 Нефтебаза ЗАО «Тамбов-Терминал», АЗС «Роснефть»
 Отделение почтовой связи Тамбов-5
 Торговый дом «Юг-Торг»
 Торговый центр «Вегас +»
 АЗС «ТНК»
 Расчётно-кассовый центр «Цнинский»

Литература 
Муравьев Н. В. Улицы и площади Тамбова. Тамбов, 1994

Улицы Тамбова